Kalisa ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Kalisa (* 1977), ruandischer Fußballspieler
 Karin Kalisa (* 1965), deutschsprachige Japanologin und Schriftstellerin